Meșeni se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Meșeni - sat din cadrul orașului Iargara din raionul Leova
 Meșeni - localitate centru de comună din raionul Rezina

Toponime românești
Localități omonime din Republica Moldova